Der Rajon Seredyna-Buda (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Sumy im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1123 km² und eine Bevölkerung von etwa 17.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Seredyna-Buda.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Schostka.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Sumy. Er grenzte im Norden und Osten an Russland (Oblast Brjansk, Rajon Pogar, Rajon Susemka, Rajon Sewsk), im Südosten an den Rajon Jampil, im Südwesten an den Rajon Schostka sowie im Westen an den Rajon Nowhorod-Siwerskyj (in der Oblast Tschernihiw).

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Zuflüsse der Desna wie die Bytschycha (Бичиха), die Swyha (Свига) sowie der Snobiwka (Знобівка), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 120 und 220 Metern, er ist im Norden im Grenzgebiet zu Russland stark bewaldet.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde, eine Siedlungsgemeinde sowie 9 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlungen städtischen Typs
 57 Dörfer
 4 Siedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

SeredynaBuda
Rajon Schostka
Aufgelöst 2020